Kasbah-Moschee bezeichnet: 

 Moschee al-Mansur (Marrakesch)
 Kasbah-Moschee (Tunis)